Клебер () — известная французская фамилия:
 Клебер Америко де Консейсау (род. 1969) — бразильский футболист, защитник. Участник Кубка Америки 1991 г..
 Клебер Боас Перейра (род. 1975) — бразильский футболист, нападающий.
 Клебер Джакомансе (род. 1983) — бразильский футболист, нападающий.
 Клебер Корреа (род. 1980) — бразильский футболист, защитник.
 Клебер, Ина (1964) — восточно-германская пловчиха.
 Клебер Лауде Пиньейро (род. 1990) — бразильский футболист, нападающий «Порту».
 Клебер Гедес де Лима (род. 1974) — бразильский футболист, защитник.
 Клебер Сантана (1981—2016) — бразильский футболист, полузащитник.
 Клебер, Жан-Батист (1753—1800) — французский генерал, участник Наполеоновских войн, главнокомандующий французской армией в Египте.
 Клебер, Курт (более известен под фамилией Хельд; 1897—1959) — немецкий писатель.
 Клебер, Макси (род. 1992) — немецкий баскетболист.
 Август фон Клебер (1793—1864) — немецкий художник.

Топонимы, названные в честь Жана-Батиста Клебера 
 Авеню Клебер — проспект в Париже
  — станция линии 6 Парижского метрополитена.

Другое 
 Клебер (вещество) — устаревшее название клейковины (глютена).